Lac Opémisca, lac québécois ;
 , montagne québécoise ;
 , cours d'eau québécois ;
 Rivière Opémisca, rivière québécoise ;

Homonymie de toponyme